

Cinema 
 Wolfman  – film del 1979 diretto da Worth Keeter
 Wolfman  – film del 2010 diretto da Joe Johnston

Persone 
 George Wolfman  – giocatore e allenatore di baseball statunitense
 Jean Loup Wolfman  – attore statunitense
 Marv Wolfman  – fumettista, curatore editoriale e scrittore statunitense
 Smadi Wolfman  – attrice francese

Altro 
 Wolf-Man  – personaggio dei fumetti Image Comics
 Wolfman  – videogioco del 1988

Pagine correlate 
 The Wolf Man